Vincenzo Giustiniani kan syfta på:

* Vincenzo Giustiniani den äldre (1516–1582), italiensk kardinal
 Vincenzo Giustiniani den yngre (1564–1637), italiensk markis, bankir, konstsamlare och lärd 
 Vincenzo Giustiniani den yngste (1590–1645), italiensk romersk-katolsk biskop